

Astronomia
 Francisco – satellite naturale di Urano

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Francisco – comunità non incorporata della Contea di Stokes, Carolina del Nord
 Francisco – città della Contea di Gibson, Indiana

Musica
 Francisco – album di Chico Buarque del 1987

Onomastica

 Francisco – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona italiano maschile Francesco

Persone
Sylvain Francisco – cestista francese

Pagine correlate
San Francisco (disambigua)